Kamil Oniszczuk
 Zbigniew Oniszczuk
 Krystyna Oniszczuk-Awiżeń

Zobacz też 
 Onyszczuk